Ego (von lateinisch ego „ich“) steht für:

 lateinisch für das Ich
 in der Psychologie das Selbst
 Ego (Verwandtschaftsforschung), Proband oder Bezugsperson in einem Verwandtschaftsdiagramm
 Figur aus dem Marvel-Universum, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum #Ego, der lebende Planet

Unternehmen:
 Ego-Autobau, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Ego Veículos, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller

Werktitel:
 Ego (Elton-John-Lied) (1978)
 Ego: Das Spiel des Lebens, Sachbuch von Frank Schirrmacher (2013)
 Ego (Fard-Album) des deutschen Rappers Fard (2015)

Ego ist der Familienname folgender Personen:
 Beate Ego (* 1958), deutsche evangelische Theologin
 Ken’ichi Ego (* 1979), japanischer Fußballspieler

EGO oder E.G.O. steht für:
 E.G.O., deutsches, als Zulieferer für Hersteller von Hausgeräten tätiges Unternehmen
 Erdgas Ostschweiz, schweizerisches Erdgastransportunternehmen
 Europäische Geschichte Online, frei zugängliche Website mit wissenschaftlichen Beiträgen zur Geschichte Europas

e.GO steht für:
 Next.e.GO Mobile, deutscher Elektroauto-Hersteller
 e.GO Life, Elektroauto-Modell

Siehe auch:
 Alter Ego (geflügeltes Wort: „das andere Ich“)
 e-go
 Eggo
 Egologie (sprachliche Neuprägung)

 Egoist (Begriffsklärung)

Abkürzung